Василий Пу́шкин:
 Пушкин, Василий Львович (1770—1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина.
 Пушкин, Василий Никитич (около 1596—1649) — дворянин московский и стольник, полковой и городовой воевода.